Люби́мівська ву́лиця — назви вулиць у населених пунктах України.

 Любимівська вулиця — вулиця в Оболонському районі Києва.
 Любимівська вулиця — вулиця у Святошинському районі Києва.

Вулиці